La First Division 1924-1925 è stata la 33ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 30 agosto 1924 e il 2 maggio 1925 e concluso con la vittoria dell', al suo secondo titolo consecutivo.

Capocannoniere del torneo è stato Frank Roberts () con 31 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale
Legenda:
      Campione d'Inghilterra.
      Retrocessa in Second Division.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Statistiche

Squadre

Primati stagionali
 Maggior numero di vittorie: West Bromwich (23)
 Minor numero di sconfitte: Huddersfield Town (5)
 Migliore attacco: Bolton, Manchester City (76 goal fatti)
 Miglior difesa: Huddersfield Town (28 reti subite)
 Maggior numero di pareggi: Huddersfield Town (16)
 Minor numero di pareggi: Arsenal (5)
 Maggior numero di sconfitte: Preston N.E. (26)
 Minor numero di vittorie: Nottingham Forest (6)
 Peggior attacco: Nottingham Forest (29 reti segnate)
 Peggior difesa: Burnley (75 reti subite)

Note

Voci correlate
Second Division 1924-1925
FA Cup 1924-1925

Collegamenti esterni

Calcio nel 1924
Calcio nel 1925
1924